Amerikaanse grote zee-eend
 Amerikaanse zee-eend
 Aziatische grote zee-eend
 Brilzee-eend
 Grote zee-eend
 Zwarte zee-eend